Swiss Indoors Basel 2012 — 43-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Базеле, Швейцария, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2012 году турнир прошёл с 22 по 29 октября.

Первой ракеткой одиночного турнира был Роджер Федерер (тогдашняя 1-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Мартин дель Потро выигрывает 4й титул в сезоне и 13й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Роджер Федерер в девятый раз добрался до титульного матча базельского соревнования и в четвёртый раз уступил.

Парный разряд

Факты 
 Даниэль Нестор выигрывает 5й титул в сезоне и 80й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ненад Зимонич выигрывает 3й титул в сезоне и 46й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Swiss Indoors Basel

 Мировой тур ATP 2012

 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швейцария
Теннис
Октябрь 2012 года
2012